Давіла () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Мігель Давіла — президент Гондурасу
 Педраріас Давіла — іспанський конкістадор
 Томас Хосе Рамон дель Кармен де Еррера-і-Перес-Давіла — в. о. президента Республіки Нова Гранада
 Фідель Давіла Аррондо — франкістський прем'єр часів громадянської війни в Іспанії